Korijen može značiti:
 Korijen (biljke) je dio biljke koji se najčešće nalazi ispod površine zemlje
 Korijen (matematika) je vrijednost u kojoj jednadžba ili funkcija postiže vrijednost jednaku nuli. Nultočka, nulište.
 Korijen (funkcija) je funkcija inverzna potenciranju. Bez druge oznake, podrazumijeva se kvadratni korijen
 Korijen (lingvistika) osnovni oblik, porijeklo riječi (može biti zajednički za više jezika)
 Korijen (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići, BiH
 korijen zuba